Transzformáció lehetséges jelentései:

Transzformáció (matematika)
Transzformáció (genetika)
Transzformáció (nyelvészet)

Hasonló néven 
Transzformátor (elektromosságtan)